Niemcy:
 Büdingen – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Büdingen – dzielnica Merzig
 Büdingen – były powiat